Хо́ган (,  или ) — ирландская фамилия (от ).

Известные носители фамилии 
 Хоган, Бен (1912—1997) — американский профессиональный игрок в гольф.
 Хоган, Вики Линн (псевдоним: Анна Николь Смит; 1967—2007) — американская супермодель, актриса, продюсер и телеведущая.
 Хоган, Джим (1933—2015) — британский и ирландский легкоатлет, чемпион Европы (1966) на марафонской дистанции.
 Хоган, Джимми (1882—1974) — английский футболист и тренер, автор «шотландского стиля».
 
 Хоган, Кэндис (более известна как Кэндай Кейн; 1961—2016) — американская певица, автор песен, композитор и порноактриса.
 Хоган, Кэролайн (1943—2007) — американская писательница, работала с мужем под коллективным псевдонимом «Джон Кейз».
 Хоган, Ларри (род. 1956) — американский политик, губернатор штата Мэриленд.
 Хоган, Майкл (род. 1949?) — канадский актёр.
 Хоган, Ноэл Энтони (род. 1971) — ирландский музыкант, гитарист, композитор и один из основателей группы «The Cranberries», брат Майкла Хогана.
 Хоган, Пол (род. 1939) — австралийский актёр.
 Хоган, Фил — ирландский политик, европейский комиссар по сельскому хозяйству.
 Хоган, Чак — американский романист, сценарист и продюсер телевидения.
 Хоган, Халк (настоящее имя — Терри Джин Боллеа; род. 1953) — американский рестлер, актёр и шоумен.

Вымышленные 
 Хэппи Хоган (Гарольд Джозеф «Гарри» Хоган) — персонаж из комиксов издательства «Marvel Comics», ставший известным в комиксах о Железном Человеке

См. также 
 Хоган (жилище)